Ramona Straub (ur. 19 września 1993) – niemiecka skoczkini narciarska, reprezentantka SC Langenordnach. Dwukrotna drużynowa medalistka mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W zawodach międzynarodowych zadebiutowała 10 lutego 2007 w Rastbüchl podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich 2006/2007 – zajęła w nim 33. miejsce. Cztery dni później w Baiersbronn zdobyła pierwsze punkty, kończąc konkurs na 21. pozycji. Pozwoliło jej to uplasować się na 57. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Sezon 2008/2009 
Latem 2008 wzięła udział w dwóch konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 2008 – w Bischofsgrün była dwudziesta (skacząc dwukrotnie na 63 m), a w Pöhla dwudziesta druga.

W dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego 2008/2009 w Schönwald im Schwarzwald/Schonach im Schwarzwald zajęła dwukrotnie 20. miejsce. Następnie w Baiersbronn była czternasta (82 m i 79 m) i dwunasta (85 m i 74 m). W Dobbiaco-Toblach po raz pierwszy zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce, zajmując, najlepsze w dotychczasowej karierze 9. miejsce, po skokach na 60,5 m i 67,5 m.

6 lutego 2009 wystąpiła w konkursie Mistrzostw Świata Juniorów 2009 w Szczyrbskim Jeziorze. Skacząc na 93,5 m i 87 m uplasowała się na szóstym miejscu. Ostatni występ w PK w tym sezonie zanotowała w Zakopanem, gdzie była jedenasta (67 m w jedynej serii). Z ogólnym dorobkiem 115 punktów, uplasowała się na 29. miejscu w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego (wliczały się wyniki letnie i zimowe). 28 lutego wzięła udział w Igrzyskach OPA, gdzie stanęła na najniższym stopniu podium, oddając dwa skoki na 80,5 m.

Sezon 2009/2010 
W sierpniu 2009 wystąpiła w pięciu konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego, punktując we wszystkich. W Bischofsgrün była 22. i 17. W Pöhla na skoczni HS60 odnotowała najlepszy tamtego lata rezultat – piąte miejsce, po skokach na odległość 58 m i 59,5 m. W Oberwiesenthal plasowała się na pozycjach: 19. i 30. W generalnej klasyfikacji cyklu zajęła 19. miejsce, z dorobkiem 81 punktów.

Puchar Kontynentalny 2009/2010 rozpoczęła 2 stycznia od występu w Baiersbronn, gdzie była 25. W sześciu następnych konkursach również zajmowała lokaty poza pierwszą dziesiątką: w drugim konkursie w Baiersbronn – 16, w Schonach – 16. i 25., w Ljubnie 12. i 17. Dopiero w ostatnich dla niej tamtej zimy występach, w Villach poprawiła swoje wyniki. 14 lutego 2010 uplasowała się w tamtejszych zawodach PK na 9. miejscu, ex aequo z Evą Logar, po skokach na 82 m i 84,5 m. Dzień wcześniej była osiemnasta.
W klasyfikacji generalnej była 28., o jedno miejsce wyżej niż rok wcześniej.

W maju 2021 ogłosiła zakończenie sportowej kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty R. Straub na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Straub na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Straub na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursach Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1993
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018